Il singolare dell'ATP Volvo International 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Korda era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Fabrice Santoro.

Stefan Edberg ha battuto in finale 7–6 (7–4), 6–1 MaliVai Washington.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1992
ATP Tour 1992